Le qualificazioni del singolare  del Monterrey Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Luksika Kumkhum (Qualificata)
  Aleksandra Panova (primo turno)
  Aleksandra Wozniak (Qualificata)
  Adriana Pérez (ultimo turno)

 Sachia Vickery (ultimo turno)
 Anett Kontaveit (primo turno)
 Gabriela Dabrowski (ultimo turno)
<li> Amandine Hesse (secondo turno)

Qualificate

  Luksika Kumkhum
  Julia Boserup

  Aleksandra Wozniak
  Dalila Jakupovič

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 

Monterrey Open 2014
WTA Tour 2014